boogvlekkapoentje
 conisch kapoentje
 driehoekkapoentje
 gevlekt rietkapoentje
 groot zwart kapoentje
 ongevlekt rietkapoentje
 roodrandkapoentje
 viervlekkapoentje